Orcades ist:

 in der antiken Geografie der Name der Orkneys
 der Name von drei Schiffen der britischen Reederei Orient Steam Navigation Company (Orient Line):
 Ehemals Prinz Ludwig des Norddeutschen Lloyd; ging 1921 als Kriegsreparatur an die Orient Line und wurde in Orcades umbenannt
 Orcades (Schiff, 1937), 1937 in Dienst gestellt, 1942 von einem deutschen U-Boot versenkt
 Orcades (Schiff, 1948), 1948 in Dienst gestellt, 1972 außer Dienst, 1973 verschrottet